Rotfront steht für:

 Roter Frontkämpferbund (RFKB)
 „Rotfront!“, interner Gruß der Mitglieder des RFKB
 Rotfront, ab März 1973 vierzehntäglich erscheinende Zeitung, herausgegeben von der Gruppe Revolutionäre Marxisten in Österreich
 Rot-Front, eine ehemals Bergtal genannte, ethnisch noch heute teilweise deutsche Siedlung in Kirgisistan
 Rotfront (Band), eine 2003 in Berlin gegründete Reggae-, Ska-, Dancehall- und Klezmer-Band